Samantha Smith peut désigner :

 Samantha Smith (1972-1985), écolière américaine ;
 Samantha Smith (1969-), actrice américaine ;
  (1971-), joueuse de tennis britannique ;
 Samantha Smith (1992-), trampoliniste canadienne.